Подгорани могу бити:

 Подгорани (Брод Моравице), насељено мјесто у општини Брод Моравице, Република Хрватска
 Подгорани (Мостар), насељено мјесто у граду Мостару, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ